

Santi 
 San Pancrazio di Taormina, primo vescovo di Taormina e patrono di Canicattì
 San Pancrazio, giovane martire di Roma

Toponomastica 
 San Pancrazio, comune in provincia di Bolzano
 San Pancrazio Salentino, comune in provincia di Brindisi
 San Pancrazio, frazione di Palazzolo sull'Oglio (BS)
 San Pancrazio, frazione di Russi (RA)
 San Pancrazio Parmense, frazione di Parma
 Porto San Pancrazio, quartiere di Verona

Edifici religiosi

Pagine correlate 
 Sankt Pankraz (disambigua) – pagina di disambiguazione